Plekhanov
 Georgij Valentinovič Plechanov – filosofo e politico russo
 14479 Plekhanov – asteroide della fascia principale